Revel (Alta Garonna) – comune francese dei Midi-Pirenei
 Revel (Isère) – comune francese del Rodano-Alpi
Revel – feudo del ducato di Savoia, costituito da una parte del territorio di Tourrette-Levens e di St. André